Кормовые флаги вспомогательных судов Военно-Морского Флота Российской Федерации

21 июля 1992 года, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи с прекращением существования Союза ССР, необходимостью приведения статуса кораблей (катеров) и судов Военно-Морского Флота Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствие с требованиями международного права и на основании решения, принятого на рабочей встрече глав государств Содружества Независимых Государств 16 января 1992 года, были утверждены описания и рисунки военно-морских флагов и вымпелов Российской Федерации.

26 июля 1992 года на кораблях, катерах и судах был произведён торжественный спуск военно-морских флагов, вымпелов СССР и торжественный подъём военно-морских флагов и вымпелов Российской Федерации.

29 декабря 2000 года было внесено изменение в описание Военно-морского флага Российской Федерации, ему был возвращён исторический синий цвет Андреевского креста, что повлекло за собой автоматическую смену флагов с его изображением. Данное изменение вступило в силу 1 января 2001 года.

 <…>
 Морским и рейдовым судам обеспечения Военно-Морского Флота, предназначенным для обеспечения боевой и повседневной деятельности кораблей, частей береговых войск, авиации, военно-морских баз и полигонов, присваиваются флаг судов Вспомогательного Флота Военно-Морского Флота, флаг гидрографических судов Военно-Морского Флота, флаг поисково-спасательных судов Военно-Морского Флота.<…>Морские и рейдовые суда обеспечения соединений боевых кораблей, все катера (шлюпки) кораблей, штабов флотов, флотилий, объединений, соединений и частей ВМФ, учебных отрядов, а также военно-морских учебных заведений, укомплектованные экипажами из военнослужащих, носят Военно-морской флаг.

Флаг судов (катеров) Вспомогательного флота Военно-Морского Флота 

 Описание флага
Флаг судов (катеров) Вспомогательного флота Военно-Морского Флота — представляет собой синее полотнище, имеющее в крыже изображение военно-морского флага.

Отношение ширины флага к длине — один к полтора.

Размер помещённого в крыже военно-морского флага — 1/4 всего полотнища.

Аналогичный флаг (с синим Андреевским крестом) существовал в Российской империи и назывался:
 в 1720—1732 гг. и 1743—1763 гг. — Второй адмиральский флаг;
 в 1804—1865 гг. — Флаг второй эскадры;
 в 1907—1917 гг. — Флаг транспортных судов, комплектуемых военнослужащими или под командой офицера.

В ВМФ СССР, после замены в крыже Андреевского флага на Военно-морской флаг СССР, он также использовался для судов вспомогательного флота и назывался:
 в 1924—1935 гг. — Флаг вспомогательных и портовых судов РККФ, если командир — военный моряк;
 в 1935—1950 гг. — Флаг вспомогательных и портовых судов морских сил РККА;
 в 1950—1964 гг. — Флаг вспомогательных судов тыла флота (флотилии);
 в 1964—1992 гг. — Флаг вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР.

Флаг гидрографических судов (катеров) Военно-Морского Флота 

 Описание флага
Флаг гидрографических судов (катеров) Военно-Морского Флота — представляет собой синее полотнище, имеющее в крыже изображение военно-морского флага.

В центре правой половины флага в белом круге, окаймлённого чёрной окантовкой, помещено изображение маячного знака чёрного цвета.

Отношение ширины флага к длине — один к полтора.

Диаметр круга вместе с окантовкой равен 1,2 ширины флага.

Размер военно-морского флага в крыже — 1/4 всего полотнища.

Такой же флаг, но с Военно-морским флагом СССР в крыже, использовался в ВМФ СССР и назывался:
 в 1935—1950 гг. — Флаг гидрографических и лоцмейстерских судов, а равно плавучих маяков;
 в 1950—1964 гг. — Флаг гидрографических судов и плавучих маяков;
 в 1964—1992 гг. — Флаг гидрографических судов Военно-Морского Флота СССР.

Флаг поисково-спасательных судов (катеров) Военно-Морского Флота 

 Описание флага
Флаг поисково-спасательных судов (катеров) Военно-Морского Флота — представляет собой синее полотнище, имеющее в крыже изображение военно-морского флага.

В центре правой половины флага, в белом круге, окаймлённого чёрной окантовкой, помещено изображение водолазного шлема чёрного цвета.

Отношение ширины флага к длине — один к полтора.

Диаметр круга вместе с окантовкой равен 1/2 ширины флага.

Размер военно-морского флага в крыже — 1/4 всего полотнища.

Такой же флаг, но с Военно-морским флагом СССР в крыже, использовался в ВМФ СССР и назывался:
 в 1943—1964 гг. — Флаг аварийно-спасательных судов ВМФ;
 в 1964—1992 гг. — Флаг аварийно-спасательных судов Военно-Морского Флота СССР.

Примечания

См. также 
 Список военно-морских флагов России
 Флаги вспомогательных судов ВМФ СССР
 Военно-морской флаг Российской Федерации

Флаги ВМФ России
Военно-морской флот России